ERA (English Racing Automobiles) — производитель гоночных автомобилей с 1933 по 1954 гг. Автомобили компании принимали участие в гонках Формулы-1 в сезонах - годов. Всего участвовали в 12 гонках.

Результаты в гонках Формулы-1 

Команды Формулы-1
Поставщики двигателей Формулы-1
Автогоночные команды Великобритании